Este artigo contém a lista dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol masculina de 1970 a 1999.

Legenda

 Cor de fundo verde = Vitória da Seleção Brasileira
 Cor de fundo amarela = Empate
 Cor de fundo vermelha = Derrota da Seleção Brasileira

Década de 1970

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Década de 1980

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Década de 1990

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ver também
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 1914 a 1969
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 2000 a 2019
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 2020 a 2039
Lista de partidas não oficiais da Seleção Brasileira de Futebol

Listas da Seleção Brasileira de Futebol